

Voci correlate 
 Campionato mondiale di scherma 1951

Collegamenti esterni